Repaše mohou označovat slovenskou obec:
 Nižné Repaše – obec v okrese Levoča
 Vyšné Repaše – obec v okrese Levoča